Bassa est un nom propre qui désigne notamment :

Prénom 
Bassa est un prénom féminin désuet en Europe.

Sainte chrétienne 
 Bassa de Rome († vers 256 ou 257), avec ses compagnes Agrippine ou Agrippina, Paule et Agathonique, martyres romaines sous Valérien ; fêtée le 23 juin.

Ethnologie

les Bassa, peuple bantou ;
 Bassa, langue bantoue ;
 Le Pays Bassa; zone géographique traditionnellement occupée par les Bassa

et  
 Bassa, langue kroue ;
 , peuple krou ;
 Alphabet bassa, système d’écriture utilisé au Liberia et autrefois par les Brésiliens d’origines bassa ;

Bassa, peuple bantou ;

Patronyme 

 Maria Gràcia Bassa i Rocas (1883-1961), poétesse et journaliste catalane.

Toponyme

Bassa, village de l’arrondissement de Njikwa, dans le département de Momo et la Région du Nord-Ouest.

Comté de Grand Bassa, un des 15 comtés du pays.

Bassa, localité de l’État de Kogi ;
 Bassa, localité de l’État du Plateau ;

Références

Voir aussi 
 Basa
 Al-Bassa, ancien village palestinien, maintenant situé au nord d’Israël ;
 Cahora Bassa, lac artificiel du Mozambique ;
 Bassa Sports Club, équipe de football d’Antigua-et-Barbuda ;
 BASSA, acronyme de la .